«Гётеборг» () — шведский футбольный клуб из Гётеборга. Считается наиболее успешным шведским футбольным клубом наряду с «Мальмё», являясь 18-кратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка УЕФА. Домашняя арена — Gamla Ullevi, открытая в 2008 году, вмещает 18 800 зрителей.

История 

За свою стошестнадцатилетнюю историю футбольный клуб из Гётеборга 18 раз выигрывал чемпионат Швеции (), 8 раз становился обладателем Кубка страны () и дважды был обладателем Кубка УЕФА и 4 раза принимал участие в Лиге чемпионов в сезонах 1992/93, 1994/95, 1995/96 и 1996/97 годов. Вместе с командами «Мальмё» и АИК составляет так называемую «большую тройку» шведского чемпионата и шведского футбола в целом. Общее количество побед на национальном первенстве, приходящиеся на эти три клуба — 55.

Что касается самого клуба «Гётеборг», его можно считать наиболее успешным не только в Швеции, но и во всём скандинавском регионе. Единственный из скандинавских клубов, который выигрывал Кубок УЕФА, притом дважды — в 1982 и 1987 годах. Большую часть своего существования клуб провёл в Аллсвенскан — высшей футбольной лиге Швеции, где остаётся и по сегодняшний день. Более того, начиная с 1977 года, «Гётеборг» ни разу не выбывал в первый дивизион, что является довольно неплохим показателем не только для Швеции, поскольку существует не так много команд, не покидавших высшую лигу своей страны более 30 лет подряд. А в 2008 году клуб стал обладателем Суперкубка Швеции.

Цвета команды 
Традиционными цветами клуба являются белый и голубой, отсюда одно из прозвищ команды — «сине-белые» (). Первая форма «Гётеборга» выглядела следующим образом: синяя футболка с одной горизонтальной белой полосой и белая четырёхконечная звезда на груди — один из символов футбольной ассоциации ИФК. Выездная форма как правило представляет сочетания синих и чёрных или белых и красных (разных оттенков) цветов. Например, в 1990-х годах, гостевая форма представляла собой оранжевую футболку и чёрные шорты. В 2010-х годах цвета выездной формы сильно варьировались, включая розовую футболку с чёрными шортами, чёрный комплект со светло-серыми деталями, более традиционный красный комплект с белой отделкой и фиолетовый комплект с белыми деталями, представленный в 2016 году.

Дерби и ультрас 
У «Гётеборга» есть три главных дерби:
 Битва величайших чемпионов — матчи с клубом «Мальмё»
 Шведское Эль-Класико — дерби с клубом АИК
 Гётеборгское дерби — дерби против клубов «Эргрюте» и ГАИС

Ультрас-группы «Гётеборга»: «Supras Goteborg-2004», «Ultras Goteborg-1997», «West Coast Angelz», «Young Lions».

Достижения 
Аллсвенскан
  Чемпион (18): 1908, 1910, 1918, 1934/35, 1941/42, 1957/58, 1969, 1982, 1983, 1984, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2007
  Серебряный призёр (12): 1924/25, 1926/27, 1929/30, 1939/40, 1979, 1981, 1985, 1997, 2005, 2009, 2014, 2015
  Бронзовый призёр (3): 2004, 2008, 2013

Кубок Швеции
  Обладатель (8): 1978/79, 1981/82, 1982/83, 1991, 2008, 2012/13, 2014/15, 2019/20  Финалист (5): 1985/86, 1998/99, 2004, 2007, 2009Суперкубок Швеции  Обладатель (1): 2008
  Финалист (4): 2009, 2010, 2013, 2015Кубок УЕФА  Обладатель (2): 1981/82, 1986/87ВСЕГО 29 трофеев'''

Статистика выступлений с 2001 года

Текущий состав 
По состоянию на 13 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Известные игроки 
Критерии отбора:
 игрок был выбран в состав величайшей команды IFK Göteborg в 2004 году по результатам опроса читателей региональной газеты Göteborgs-Posten;
 игрок был выбран в команду мечты, представленную в официальной 100-летней юбилейной книге клуба, опубликованной в 2004 году;
 игрок сыграл более 100 матчей за сборную Швеции.

  Кеннет Андерссон
  Никлас Александерссон
  Йоахим Бьёрклунд
  Гуннар Грен
  Клас Ингессон
  Тедди Лучич
  Хокан Мильд
  Роланд Нильссон
  Турбьёрн Нильссон
  Бьёрн Нурдквист
  Томас Равелли
  Гленн Стрёмберг
  Стиг Фредрикссон
  Гленн Хюсен
  Уве Чиндвалль
  Ральф Эдстрём
  Магнус Эрлингмарк
  Понтус Фарнеруд
  Тобиас Хюсен
  Понтус Вернблум
  Маркус Берг
  Оскар Вендт
  Микаэль Антонссон

Известные тренеры 
  Свен-Ёран Эрикссон
  Гундер Бенгтссон

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы по алфавиту
ФК «Гётеборг»